A Muávija nevet két kalifa is viselte az Omajjádok Szufjánida ágából:

I. Muávija bin Abí Szufján (661 – 680), a dinasztia első uralkodója
II. Muávija bin Jazíd (683 – 684), az előbbi unokája